Angelo Poffo – wrestler statunitense
 Lanny Poffo – ex wrestler e scrittore statunitense
 Randall Mario Poffo, noto come Randy Savage – wrestler statunitense